Кузнецова — жіноча форма російської прізвища , а також топонім.

 Носії прізвища

А 
 
 Кузнецова Алеся В'ячеславівна ( 1992) — російська дзюдоїстка.
 Кузнецова Аліна Вацлавівна (. 1938) — актриса, народна артистка Російської Федерації.
 Кузнецова Антоніна Михайлівна (. 1941) — актриса, режисер, театральний педагог, професор кафедри сценічної мови ГІТІС, народна артистка РФ.

В 
 
 Кузнецова Варвара Григорівна (1912—1977) — радянська етнограф-чукчознавець.

Г

Е 
 Кузнецова Ера Василівна (1927—1988) — радянський лінгвіст, професор філологічного факультету Уральського держуніверситету.

Є 
 Кузнецова Євгенія Петрівна (. 1980) — російська і болгарська гімнастка.
 Кузнецова Євдокія Іванівна (1904—1977) — радянський діяч культури, партійно-адміністративний керівник, громадський діяч.

І

К 
 Кузнецова Клавдія Степанівна (1916—1998) — радянський профспілковий діяч, секретар ВЦРПС, депутат ВР СРСР.

Л 
 
 Кузнецова Любов Олексіївна (. 1928) — радянський і російський каліграф і художник книжкових набраних шрифтів.
 Кузнєцова Людмила Сергіївна (. 1977) — білоруська футболістка.
 Кузнецова Ляля Мендібаївна (. 1946) — фотограф.

М

Н 
 
 Кузнецова Ніна Олексіївна (1887—1938) — свята Російської православної церкви, мучениця.
 Кузнецова Ніна Петрівна (. 1926) — радянський і російський дерматовенеролог, заслужений діяч науки Бурятії, заслужений лікар РФ.
 Кузнецова Нінель Євгенівна (1931—2010) — радянський і російський хімік, методист, заслужений працівник вищої школи РФ, професор РГПУ ім. А. І. Герцена.
 Кузнецова Нінель Федорівна (1927—2010) — радянський і російський учений-правознавець, кримінолог, заслужений діяч науки РРФСР, заслужений професор МДУ.

О 
 Кузнецова Олександра Артемівна (більш відома як  Шура Кузнецова ; . 1988) — російська співачка, музикант.
 Кузнецова Олена Архипівна (1918—2008) — радянська актриса.

П 
 Кузнецова Павлина Іванівна (1898—1941) — радянська донська козачка, учасниця Громадянської війни.
 Кузнецова Поліна Вікторівна (Вяхірєва; . 1987) — російська гандболістка.

Р 
 Кузнецова Раїса Іванівна (. 1957) — українська співачка (сопрано).

С 
 Кузнецова Світлана
 Кузнецова Софія Володимирівна (. 1999) — російська волейболістка.

Т

У 
 Кузнецова Устина Петрівна (1757—1808) — яїцька козачка, під час Селянської війни (1773—1775) видана заміж за Омеляна Пугачова.

Ф 
 Кузнецова Фаїна Костянтинівна (1927—2019) — радянська спортсменка, тренер з веслування.

Х 
 Кузнецова Христина Анатоліївна (псевдонім —  Тіна ; . 1982) — російська співачка, композитор, аранжувальник.
  Подвійні прізвища 
 Кузнецова-Новолейнік Домна Іларіонівна (1886—1962) — авіаторка, перша жінка-пілот.
 Кузнецова-Руф Анастасія Олександрівна (. 1983) — російська художниця.
 Бурлюк-Кузнецова Людмила Давидівна (1884—1968) — художниця, графік; літератор.
 Чернявська-Кузнецова Марія Макарівна (1853—1891) — російська актриса.

 Топонім 

 Див. також 
 
 
 
 Кузнецовськ
 
 
 

 Примітки